PlayStation London Studio — британская дочерняя компания PlayStation Studios. Основана в 2002 году в Лондоне, Англия. Студия наиболее известна разработкой серии SingStar, а также играми для внешних периферийных устройств PlayStation, включая камеру EyeToy и гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR. С момента основания, студия создала более 60 игр.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт